The Water Cure – film del 1913
 The Water Cure – film del 1915 diretto da Allen Curtis
 The Water Cure – film del 1916 diretto da Willard Louis